Chiesa di San Carpoforo (Bissone)
 Chiesa di San Carpoforo (Como)
 Chiesa di San Carpoforo (Mesocco)
 Chiesa di San Carpoforo (Milano)

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Carpoforo e Gottardo a Mergoscia
 Chiesa dei Santi Carpoforo e Maurizio a Gorduno